Die sechzehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1989 Palmares CECAFA Championship, fand vom 2. bis zum 16. Dezember 1989 in Kenia statt. Acht ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen vierten Titel. Erstmals durfte der Gastgeber eine B-Auswahl stellen.

Spielmodus 

Die acht teilnehmenden Mannschaften aus sieben Ländern spielten in zwei Gruppen mit je vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1989Uganda

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1989
Fußballveranstaltung 1989
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Nairobi